Adrian Biddle, direttore della fotografia inglese;
 Anthony Joseph Drexel Biddle, diplomatico statunitense;
 Francis Beverley Biddle, politico e avvocato statunitense, giudice al Processo di Norimberga.